Termenul „Blankenberg” se poate referi la:

Locuri în Germania
Blankenberg (Mecklenburg) in Mecklenburg-Vorpommern
Blankenberg (Thüringen)  in Thüringen
Stadt Blankenberg oraș istoric azi aparține de Hennef (Sieg) in Nordrhein-Westfalen
Cetatea Blankenberg (Sieg), Hennef

Locuri în Austria
Cetatea Blankenberg (Neufelden) in Oberösterreich